Герд Хесслер (; ) — восточногерманский лыжник, чемпион мира.

Карьера 
На Олимпийских играх 1972 года в Саппоро, стал 25-м в гонке на 15 км, 18-м в гонке на 30 км и 6-м в эстафете.

На Олимпийских играх 1976 года в Инсбруке, занял 28-е место в гонке на 15 км, 28-е место в гонке на 50 км и стартовал но не финишировал в эстафете.

Особенно удачно для Хесслера сложились чемпионаты мира 1970 и 1974 годов, на которых выиграл 1 золотую и 1 серебряную медали, обе в эстафетных гонках, кроме того был 20-м в гонке на 30 км, на чемпионате 1970 года и 15-м в гонке на 15 км на чемпионате 1974 года.

Ссылки 
 Результаты чемпионатов мира
 

Родившиеся в Саксонии
Лыжники ГДР
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1972 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы мира по лыжным гонкам